Zieglhäuser ist der Name folgender Orte im Landkreis Schwandorf (Bayern):
 Zieglhäuser (Gleiritsch), Ortsteil der Gemeinde Gleiritsch
 Zieglhäuser (Teunz), Ortsteil der Gemeinde Teunz